Межсезонные хоккейные турниры — короткие хоккейные турниры проводящиеся в межсезонье, обычно в летнее время. Используется хоккейными клубами для тренировки.

Список межсезонных хоккейных турниров

Россия 

 Мемориал И. Х. Ромазана — проводится в конце августа — начале сентября в Магнитогорске
Мемориал А. Белосохова — проводится в середине августа в Новосибирске
Мемориал В. Блинова — проводится в конце августа в Омске
Мемориал П. И. Беляева — проводится в конце августа в Череповце
Кубок Республики Башкортостан — проводится в конце августа-начале сентября в Уфе
Кубок Президента Республики Казахстан  — проводится в августе в Нур-Султане
Кубок Губернатора Нижегородской области — проводится в августе в Нижнем Новгороде
Кубок Губернатора Челябинской области — проводится в августе в Челябинске
Кубок Лады — проводится в середине августа в Тольятти либо в одной из европейских стран (обычно в Германии)
Кубок Мэра — проводится в конце августа в Москве
Турнир памяти Николая Пучкова — проводится в августе в Санкт-Петербурге
Sochi Hockey Open — проводится в августе в Сочи

Бывшие 

 Кубок Прикамья — проводился в начале августа в Перми
 Кубок Спартака — проводился в конце августа в Москве
 Кубок Губернатора Московской области — проводился в конце августа в Мытищах
 Кубок Паюлахти — проводился в финском городе Паюлахти, однако, в нём участвовали исключительно российские команды
Кубок Минска — проводился в июле в Минске
Кубок Донбасса — проводился в августе в Донецке
Турнир имени Аркадия Чернышева — проводился в августе в Москве
Турнир «Каменный цветок»  — проводился в августе в Екатеринбурге

Европа 
 European Trophy — заменил Nordic Trophy в результате расширения последнего
 Red Bull Salute — проводится в австрийском Зальцбурге, с 2010 — в рамках финала European Trophy
 Кубок Руди Хити — проводится в конце августа в словенском городе Блед
 Кубок Латвийской железной дороги — проводится в конце августа в столице Латвии Риге
Турнир  Хямеэнлинна — проводится в августе в Хямеэнлинна (Финляндия)
Wingas Cup — проводится в августе в Касселе (Германия)
Mountfield Cup — проводится в августе в Градец - Кралове (Чехия)
Hockeyades — проводится в августе в Ле-Сентье (Швейцария) 
Мемориал Збынека Куши — проводится в августе в Пардубице (Чехия)
Мемориал Павла Забойника — проводится в августе в Зволене (Словакия)
Lehner Cup  — проводится в августе в Зурзее (Швейцария)
Steel Cup  — проводится в августе в Тршинец (Чехия)
Basel Summer Ice Hockey  — проводится в августе в Базеле (Швейцария)
Kolin Cup  — проводится в августе в Цуге (Швейцария)
Cassovia Cup  — заменил Кубок Татр. Проводится в августе в Кошице (Словакия)

Бывшие 
 Кубок Тампере — проводился в середине августа в финском городе Тампере
 Nordic Trophy — проводился клубами Скандинавии, с 2010 заменен European Trophy
Epson Cup  — проводился в сентябре в Дюссельдорфе (Германия) 
Кубок Ахерна — проводился до 1977 года в Швеции
Кубок Звезд — проводился с 1968 по 1976 год в Швеции
Кубок Торонто  — проводился на Рождество в Финляндии
Кубок  Праги — проводится в августе в Праге (Чехия)

См. также 

 Кубок Татр
 Кубок Шпенглера

Ссылки 
 XIV Международный турнир Кубок Спартака
 Кубок Татр. История  
 Кубка Шпенглера. История 

Предсезонные хоккейные турниры